Чапа има више значења:

 Чапа (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чапа, Чапа Нуево (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чапа (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику